Велимир Живојиновић може бити:

 Масука Живојиновић (1886–1974)
 Бата Живојиновић (1933–2016)